Всеобщие выборы в Боливии прошли 6 мая 1951 года. Это выборы стали последними, в которых существовали имущественные ограничения на избирательное право, так как в следующем 1952 году было введено всеобщее избирательное право.

На президентских выборах Виктор Пас Эстенсоро от оппозиционного Националистического революционного движения (НРД) получил 42,9 % голосов избирателей и занял первое место среди кандидатов, но, поскольку он не получил абсолютного большинства, Национальный конгресс был конституционно обязан избрать президента 6 августа из трёх кандидатов, получивших наибольшее количество голосов. Однако 16 мая военная хунта взяла на себя ответственность за правительство во главе с бригадным генералом Уго Бальивианом в качестве президента.

Национальный конгресс был в конечном итоге распущен Верховным декретом от 7 июня 1951 года, аннулировавшим результаты выборов.

Предвыборная кампания 
Партия социалистическо-республиканского союза (ПСРС) и Социал-демократическая партия (СДП) сформировали альянс Социал-демократического действия для участия в выборах, при этом Габриэль Госальвес от ПРСЕ баллотировался на пост президента, а Роберто Арсе из СДП баллотировался на пост вице-президента.

Результаты

Выборы президента 
</center>

Выборы вице-президента 
</center>

Примечания 

Боливия
Выборы в Боливии
1951 год в Боливии
Май 1951 года